SK 1 steht für:
 SK 1 (Schiff), Anfang des 20. Jahrhunderts gebauter Schwimmkran
 Braun SK 1, Modell eines Röhrenradios von Braun

Sk1 steht für:
 VR-Baureihe Sk1, 1'C-Dampflokomotiven der finnischen Staatsbahn Valtionrautatiet (VR-Yhtymä)

SK-1 steht für:
 Bisnowat SK-1, sowjetisches Versuchsflugzeug
 Sonder Kfz-1, leichter Panzerwagen der DDR
 SK-1 (Raumanzug)